Die Kuh ist der Titel folgender Werke:
 Die Kuh (1961), deutscher Kurzfilm von Rainer Erler (1961)
 Die Kuh (1969), iranischer Spielfilm von Dariush Mehrjui (1969)
 Die Kuh (1989), sowjetischer Animations-Kurzfilm von Alexander Petrow (1989)
 Die Kuh (Hebbel), Novelle von Friedrich Hebbel (1849)

Die Kuh ist die deutsche Übersetzung von:
 al-Baqara, zweite Sure des Koran

Siehe auch:
 Kuh